Nyctiphanes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Sars 1884. Nyctiphanes ingår i familjen lysräkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Lysräkor
Nyctiphanes